Les élections régionales de 2010 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 2010) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

2010
Burgenland
Politique en mai 2010